Dollase ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Dollase (* 1948), deutscher Gastronomiekritiker und Musiker
 Rainer Dollase (* 1943), deutscher Psychologe und Hochschullehrer